TCE steht für:
 1,1,2-Trichlorethan, eine organische Verbindung aus der Gruppe der Organochlorverbindungen
 Trichlorethen, eine klare Flüssigkeit, die hauptsächlich als Reinigungs- und Entfettungsmittel verwendet wurde
 The Canadian Encyclopedia, nationales Nachschlagewerk zum Thema Canada
 The Cat Empire, eine australische Band
 The Chaos Engine, ein von den Bitmap Brothers entwickeltes Video- und Computerspiel
 True Combat: Elite, ein Computerspiel
 Total Control of the Epidemic, eine Kampagne gegen HIV/AIDS
 transaction cost economics, englisch für Transaktionskostenökonomie, ein Bereich der Wirtschafts- und Volkswissenschaften
 Flughafen Tulcea, ein Flughafen nahe der rumänischen Stadt Tulcea nach dem IATA-Flughafencode

TCe steht für:
 Turbo Control efficiency, Abkürzung für Turbo-Benzinmotoren von Renault  

tce steht für:
 Südliches Tutchone (ISO-639-3-Code), eine der zwei Sprachen der Tutchone, Kanada

TCE